Das 15-km-Skilanglauf-Rennen der Männer im freien Stil bei den Olympischen Winterspielen 2018 fand am 16. Februar 2018 im Alpensia Cross-Country Skiing Centre statt. Olympiasieger wurde der Schweizer Dario Cologna vor Simen Hegstad Krüger aus Norwegen und dem für die Olympischen Athleten aus Russland startenden Denis Spizow. Für Cologna war es der dritte Olympiasieg in Folge über diese Distanz. Die Österreicher Max Hauke und Dominik Baldauf sowie die Esten Karel Tammjärv und Andreas Veerpalu wurden nachträglich wegen Doping disqualifiziert.

Daten 
 Datum: 16. Februar 2018, 15:00 Uhr
 Streckenlänge: 2 × 7,616 km
 Höhenunterschied: 58 m
 Maximalanstieg: 35 m
 Totalanstieg: 2 × 289 m
 119 Teilnehmer aus 62 Ländern, davon 116 in der Wertung

Ergebnisse

Weblinks 
 

Freier Stil (Männer)